Onomàstica:
Fímbria (cognom)

Gai Flavi Fímbria, cònsol el 105 aC

Gai Flavi Fímbria, militar romà partidari de Cinna i Mari 

Flavi Fímbria, llegat de Gai Norbà en la guerra contra Sul·la el 82 aC
 Biologia:
Fímbria (biologia)

Vegeu també 
 Fímbries